

Населені пункти та їхні частини

 Єлень — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єлень — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Єлень — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Єлень — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єлень — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єлень — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Єлень — частина села Пецкі в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єлень — колонія в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства
 Єлень — лісова осада в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єлень — лісова осада в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки